Brisbane – miasto w Australii
 Port lotniczy Brisbane, port lotniczy w Brisbane
 Metropolia Brisbane, metropolia kościelna w Brisbane
 Archidiecezja Brisbane, archidiecezja w Brisbane
 Brisbane Roar, klub piłkarski w Brisbane
 Brisbane Strikers, klub piłkarski w Brisbane
 Brisbane City, klub rugby w Brisbane
 Brisbane Heat, klub krykietowy w Brisbane
 Brisbane Lions, klub futbolu amerykańskiego w Brisbane
 Brisbane Cricket Ground, stadion w Brisbane
 Brisbane Festival Hall, hala widowiskowa w Brisbane
 Brisbane, rzeka w Australii
 Brisbane Water, ramię zatoki Broken Bay w Australii
 Thomas Brisbane, brytyjski żołnierz i astronom
 (5277) Brisbane, planetoida
 Brisbane (Kalifornia), miasteczko w USA